A Associação de Ensino de Itapetininga (AEI) é uma instituição de ensino superior brasileira e entidade privada localizada no centro de Itapetininga no estado do São Paulo.

A AEI conta, atualmente, com 5 cursos na área de Graduação (História, Ciências Sociais, Pedagogia, Letras e Curso de Administração).

Ligações externas
Site do AEI - Associação de Ensino de Itapetininga

Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)
Itapetininga